Kitinché puede hacer referencia a:

 Caesalpinia gaumeri, planta cuya leña se usa para el píib.

Localidades 
 Kitinché, población localizada en el Municipio de Akil.
 Kitinché, población localizada en el Municipio de Maxcanú.
 Kitinché, población localizada en el Municipio de Santa Elena.
 Kitinché, población localizada en el Municipio de Tixkokob.